Талипов:

 Талипов, Арслан Сабирович (род. 1975) — узбекистанский футболист.
 Талипов, Рид Сергеевич (Флорит Салихович; 1948—2011) — советский и белорусский театральный режиссёр.

См. также 
 Талибов
 Талыбов